Abd-al-Mumin forma part del nom de molts personatges:

 Abd-al-Mumin ibn Ibrahim, emir hàfsida (1489 - 1490).
 Abd-al-Mumin ibn Alí (Tagra, 1094 - Sale, 1163), fundador de la dinastia mumínida i segon amir-al-muminin dels almohades
 Abd-al-Mumin ibn Abd-Al·lah (1568-1598), kan uzbek xibànida de Transoxiana i Balkh.
 Abu-Yaqub Yússuf ibn Abd-al-Mumin (Tinmal·lal, 1140 - Evora, 1184), segon califa dels almohades de la dinastia mumínida (1163-1184).
 Abu-Yússuf Yaqub ibn Yússuf ibn Abd-al-Mumin al-Mansur, tercer emir dels almohades mumínides (1184-1198).
 Muhàmmad ibn Abd-al-Mumin, segon sobirà dels almohades de la dinastia mumínida, encara que no és inclòs a les llistes oficials.

Notes